Розмари Декстер (19 июля 1944 — 8 сентября 2010) — итальянская актриса пакистанского происхождения.

Жизнь и карьера 
Её отец был англичанином, мать имела бирманские корни. В конце 1950-х годов с родителями переехала в Европу и осела в Риме. На красивую молодую брюнетку с необычной восточной внешностью обратили внимание кинематографисты. Дебютировала в фантастической комедии Уго Грегоретти «Omicron» (Лючия, 1963). Исполнила роль Джульетты в экранизации пьесы Шекспира «Ромео и Джульетта» (1964, реж. Рикардо Фреда). Играла в фильмах известных режиссёров — Марио Моничелли, Серджо Леоне, Луиджи Коменчини, Руджеро Деодато, Хесуса Франко. С 1963 по 1976 годы сыграла 35 ролей в кино. После 1976 года в кино не снималась.

Избранная фильмография 
 Омикрон (1963)
 Мужчина компаньон (1964)
 Desideri d’estate (1964)
 Казанова 70 (1965)
 На несколько долларов больше (1965)
 Максимальное давление (1965)
 Почти человек (1966)
 Per amore… per magia…  (1967)
 Грязные разбойники (1967)
 Башмаки рыбака (1968)
 Жюстина, или Несчастья добродетели (1969)
 Blow Hot, Blow Cold  (1969)
 Глаз в лабиринте (1972)
 Семь часов насилия (1973)
 La minorenne (1974)
 Боже мой, как низко я пала! (1974)
 Catene (1974)

Примечания

Ссылки 
 

Родившиеся в 1944 году
Умершие в 2010 году
Персоналии:Кветта
Актрисы Италии